Поляк, Борис Игоревич (род. 1954) — советский и израильский спортсмен-стрелок.
 Поляк, Борис Львович (1899—1971) — советский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы.
 Поляк, Борис Теодорович (1935—2023) — математик, доктор технических наук.